Адрієна Лекуврер (фр. Adrienne Lecouvreur; * 5 квітня 1692 — † 20 березня 1730) — французька трагедійна актриса.
 Адріана Лекуврер (італ. Adriana Lecouvreur) — опера в чотирьох діях Франческо Чілеа на італійське лібрето Артуро Колатті за мотивами п'єси «Адрієна Лекуврер».